Буриба́ев () — казахская фамилия. Известные носители:
 Бурибаев, Алан Аскарович (род. 1979) — казахстанский дирижёр, заслуженный деятель Республики Казахстан.
 Бурибаев, Нургайни Абдухаликулы (род. 2002) — казахстанский футболист.

 Бурибаева, Галия Исмаиловна (род. 1950) — советская и казахстанская артистка балета, заслуженный деятель Республики Казахстан.